GRE est un code qui peut signifier :
 Grèce, selon la liste des codes pays du CIO ;
 Aéroport de Greenville, IL, États-Unis, selon la liste des codes AITA des aéroports/G.

GRE est un sigle qui peut signifier :
 Groupe de renseignements et d'exploitation, un service spécial créé par les services secrets français en 1957 pendant la guerre d'Algérie ; 
 Generic Routing Encapsulation, un protocole d'encapsulation sur IPv4 ;
 Graduate Record Examination, un test d'anglais créé et géré par l'entreprise ETS (Educational Testing Service), requis pour pouvoir étudier dans la plupart des universités ou Graduate school anglophones.
 garantie contre les risques à l'exportation

GRE est une abréviation qui peut signifier :
 Grenoble, une ville française.

Code
Abréviation